

Plaatsen 
 Echo Lake, een deelgebied in het Amerikaanse pretpark Disney's Hollywood Studios
 Echo Lake (meer in Californië), een bergmeer in de Amerikaanse staat Californië
 Echo Lake (meer in Washington), een meer in de Amerikaanse staat Washington
 Echo Lake (Nevada), een bergmeer in de Amerikaanse staat Nevada
 Echo Lake (plaats in Californië), een gehucht in de Amerikaanse staat Californië
 Echo Lake (plaats in Washington), een dorp in de Amerikaanse staat Washington
 Echo Lake Park, een park in de Amerikaanse staat Colorado

Muziek 
 Echo Lake (band), een Engelse indiepopgroep